Репрево — название нескольких населённых пунктов:
 Репрево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Репрево — деревня в Кашинском районе Тверской области.